Star (anglicky hvězda) může být:

 Star – značka polských nákladních automobilů
 Mazzy Star – hudební skupina
 Star Alliance – aliance leteckých společností
 Gang Starr – americké hip hopové duo

filmy
 Star Trek – americká série televizních seriálů a filmů
 Star Wreck – parodie na Star Trek
 Star Wars – americká filmová sci-fi série známá pod českým názvem Hvězdné války
 StarDance …když hvězdy tančí – televizní taneční soutěž
 Star (film) – krátký film režírovaný Guyem Ritchiem

Související články 
 superstar
 Stars – více různých významů
 Ringo Starr
 Hvězda (rozcestník)

Externí odkazy